Боку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний схід від Парижа, 75 км на схід від Безансона, 19 км на південь від Бельфора.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4964,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт міста Бокур 
 [ Розташування муніципалітету Бокур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Територія Бельфор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Територія Бельфор